Bas van Toor (1935), Nederlandse artiest, bekend als clown in het duo Bassie en Adriaan
Basetsana Kumalo (1974), Miss Zuid-Afrika (1994), onderneemster en presentator
Mount Bassie, berg in Alaska